Thomas Kloss oder Thomas Kloß ist der Name folgender Personen:

* Thomas Kloss (Kameramann) (* 1956), österreichischer Kameramann
 Thomas Kloss (Fußballspieler) (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Thomas Kloß (* 1965), deutscher Journalist